Dmytro Dmytrenko (en ukrainien, Дмитренко Дмитро Михайлович, né le  à Kiev) est un patineur artistique ukrainien.

Biographie

Carrière sportive 
Il est médaillé d'or aux championnats du monde juniors 1992 sous les couleurs de l'Union soviétique.

Sous les couleurs de l'Ukraine, il est médaillé d'or aux Championnats d'Europe 1993 et médaillé de bronze aux Championnats d'Europe 2000.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique ukrainien
Patineur artistique soviétique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en juillet 1973
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine
Champion d'Europe de patinage artistique